Черкасов, Алексей:
 
 Черкасов, Алексей Тимофеевич (1915—1973) — советский писатель-прозаик и драматург.